Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2011 года — 35-й турнир молодёжного чемпионата мира под эгидой ИИХФ, проходивший с 26 декабря 2010 года по 5 января 2011 года в Буффало и Льюистоне, США. Чемпионом стала сборная России, одолевшая в финале сборную Канады со счётом 5:3. После двух периодов счёт был 3:0 в пользу канадцев, однако в третьем периоде пять безответных шайб позволили россиянам завоевать свой четвёртый титул. После финала многие СМИ назвали эту победу «Чудом на льду». Бронзовую медаль выиграла сборная США, победившая в матче за третье место сборную Швеции — 4:2.

Самым ценным игроком чемпионата был признан Брэйден Шенн, который также стал лучшим нападающим и бомбардиром турнира. Он заработал 18 (8+10) очков, повторив рекорд результативности сборной Канады на молодёжных чемпионатах мира. Лучшим вратарём турнира стал американец Джек Кэмпбелл, а лучшим защитником канадец Райан Эллис.

Арены 
На предварительном этапе матчи группы A и четыре матча группы В с участием сборной Канады проходили в «HSBC-Арена», а оставшиеся матчи группы B в «Дуайер Арене». Все матчи плей-офф прошли в «HSBC-Арене», а утешительного раунда в «Дуайер Арене».

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 10 национальных команд — восемь из Европы и две из Северной Америки. Сборные Германии и Норвегии пришли из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 *
 *
 *
 ^
 *

 *
 ^
 *
Северная Америка
 *
 ×

 <div id="1">* = 8 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2010 года
 ^ = 2 команды перешли в высший дивизион по итогам первого дивизиона чемпионата мира 2010 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Предварительный этап

Группа A 

Время местное (UTC-5).

Группа B 

Время местное (UTC-5).

Утешительный раунд 
Учитываются результаты личных встреч предварительного раунда.

Время местное (UTC-5).

Плей-офф

Четвертьфинал 
Время местное (UTC-5).

Полуфинал 
Время местное (UTC-5).

Матч за 5-е место 
Время местное (UTC-5).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC-5).

Финал 

Время местное (UTC-5).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Самый ценный игрок (MVP):
  Брэйден Шенн

Лучшие игроки:
 Вратарь:  Джек Кэмпбелл
 Защитник:  Райан Эллис
 Нападающий:  Брэйден Шенн

Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Джек Кэмпбелл
 Защитники:  Райан Эллис —  Дмитрий Орлов
 Нападающие:  Евгений Кузнецов —  Брэйден Шенн —  Райан Джохансен

Чудо на льду 1980 и 2011 года 
В прессе эта победа 2011 года также называлась «Чудом на льду», по аналогии с известным названием победы сборной США во время Олимпийских играх 1980 года. При этом ряд деталей, касающихся выступления российской молодёжной сборная на этом чемпионате мира, оказались аналогичными с выступлением сборной США::
 Перед началом соревнований шансы каждой из команд (России-2011 и США-1980) оценивались как низкие.
 Команды проиграли свои первые матчи с будущими финалистами турнира (американцы за 3 дня до игр проиграли сборной СССР 3:10 в контрольном матче).
 В групповой стадии турнира обе команды крупно обыграли норвежцев и чехов, но пропустили вперёд Швецию.
 В финальной стадии турнира обе команды обыграли Финляндию и своего главного противника (русские — канадцев, американцы — русских). В 1980 году Швеция также вышла в финальную часть турнира, но США с ней больше не играла, так как согласно правилам, результат встречи в групповой стадии засчитывалась и для финальной (круговой) части.
 Команды одержали волевую победу над Финляндией, проигрывая после второго периода 1:2, забросив после этого по три шайбы.
 В матче со Швецией командам удалось сравнять счёт в самом конце игры. В 1980 год матч так и завершился ничьёй, так как овертаймов и буллитов тогда ещё не было.
 В третьем периоде обе команды смогли переломить ход встречи, выиграв этот период без пропущенных шайб и благодаря голу капитана команды.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

2010 год в хоккее
Декабрь 2010 года
Январь 2011 года
Спорт в США в 2010 году
Спорт в США в 2011 году
М
2011
Международные соревнования по хоккею с шайбой в США
Хоккей
Чемпионаты мира в США